Чемпионат Нидерландов по футболу 2004/2005 является 49 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 18 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ.

Турнирная таблица 

1 «Виллем II» пробился в Кубок УЕФА сезона 2005/06 как финалист Кубка.

Плей-офф за право играть в Эредивизие

Группа A

Группа B

Результаты матчей

Результаты плей-офф

Группа A

Группа B 

Источник: RSSSFЦвета: зелёный = победа хозяев поля, синий = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

2004/2005
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2004 году
Спорт в Нидерландах в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005